Чемпионат России по баскетболу 2000/2001 является 10 сезоном Суперлиги Российской федерации по баскетболу.

Регламент 
Регулярный чемпионат проходил в три этапа. Сначала восемнадцатьь участников, поделённых по территориальному принципу на 2 дивизиона «Восток» и «Запад» (по 9 команд), сыграли в два круга (с 12 октября 2000г. по 20 марта 2001г.) с разъездами по две игры дома и на выезде (32 игры для каждой команды).

На втором этапе (с 25 марта по 20 мая 2001г.) команды, занявшие с 1 по 4-е место в своих дивизионах, в двухкруговом турнире (Группа «А») с командами противоположного дивизиона с разъездами по две игры дома и на выезде (16 игр для каждой команды) оспаривали звание чемпиона Суперлиги. Командам начисляются очки, набранные на первом этапе с соперниками, попавшими в ту же группу, а очки, набранные в играх с командами, попавшими в группу «Б», в зачёт не идут.

Команды, занявшие с 5 по 9-е место в своих дивизионах, по такой же схеме (Группа «Б») разыграли 9 -18-е места. 

«Сетка» плей-офф Чемпионата России сформировалась по результатам группы «А»: 1-е место — 8-е место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5. В заключительной фазе чемпионата не участвует клуб из Казахстана. 

Все серии плей-офф проводились до двух побед по схеме 1+2: 1-я игра — на площадке команд, указанных вторыми в сетке плей-офф, 2-я и, при необходимости, 3-я игра — на площадке команд, указанных первыми

Участники 
{{ ПозКарта+|Россия (без Крыма)|width=1050|float=center|caption=Расположение команд Чемпионата России по баскетболу среди женщин 2000/2001|places=

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Дивизион «Запад» 

 Дивизион «Восток»

Регулярный чемпионат

1 этап

Дивизион «Запад»

Дивизион «Восток» 

 * «Уралмаш-УГМК», выиграв с разницей 99 очков, установил рекорд Суперлиги, не побитый до сих пор.

2 этап

Группа А (за 1 – 8-е места) 
 Таблица перед началом турнира

{| align=center style="font-size: 90%; border-collapse:collapse" border=1 cellspacing=0 cellpadding=2
|- align=center bgcolor=#98A1B2
!width=120|Клуб
!width=50| Дин(М) 
!width=50| УрУГ
!width=50| Дин(Н) 
!width=50| ВолЧв 
!width=50|Дин(К)
!width=50|ПНПЗ
!width=50| СГАУ
!width=50| СКИФ 
|- align=center style="background:#FFFFFF"
|bgcolor="#98A1B2"| Динамо (М)||bgcolor="#98A1B2"| ||82:76 100:97||114:88 93:73|| bgcolor="#FFFFDD"|86:91 72:62|| bgcolor="#FFFFDD"|92:74 89:69||100:92 108:76||106:76 84:59|| bgcolor="#FFFFDD"|82:51 80:44|- align=center style="background:#FFFFFF"
|bgcolor="#98A1B2"|Уралмаш-УГМК||84:82 88:87||bgcolor="#98A1B2"| || bgcolor="#FFFFDD"|85:73 101:92||98:79 79:70||111:97 96:63|| bgcolor="#FFFFDD"|93:75 91:76|| bgcolor="#FFFFDD"|77:54 85:72|| 81:78 102:78|- align=center style="background:#FFFFFF"
|bgcolor="#98A1B2"|Динамо (Н)||86:88 71:91|| bgcolor="#FFFFDD"|96:84 89:95||bgcolor="#98A1B2"| ||93:87 110:107||97:86 104:91|| bgcolor="#FFFFDD"|80:69 96:69|| bgcolor="#FFFFDD"|92:86 88:80||96:85 103:86|- align=center style="background:#FFFFFF"
|bgcolor="#98A1B2"|Вологда-Чеваката|| bgcolor="#FFFFDD"|63:69 87:92||62:86 61:79||100:98 100:86||bgcolor="#98A1B2"| || bgcolor="#FFFFDD"|82:73 65:62||96:75 92:82||79:69 80:70|| bgcolor="#FFFFDD"|81:67 93:73|- align=center style="background:#FFFFFF"
|bgcolor="#98A1B2"|Динамо (К)|| bgcolor="#FFFFDD"|74:76 60:61||98:76 78:87||95:93 86:92|| bgcolor="#FFFFDD"|92:100 89:80||bgcolor="#98A1B2"| ||93:86 87:88||101:64 84:81|| bgcolor="#FFFFDD"|73:60 77:68'|- align=center style="background:#FFFFFF"
|bgcolor="#98A1B2"|ПНПЗ||68:80 75:90|| bgcolor="#FFFFDD"|81:74 100:103|| bgcolor="#FFFFDD"|76:77 72:67||97:80 73:92||80:76 92:84||bgcolor="#98A1B2"| || bgcolor="#FFFFDD"|81:64 77:72||111:76 93:69|- align=center style="background:#FFFFFF"
|bgcolor="#98A1B2"|СГАУ||79:105 80:90|| bgcolor="#FFFFDD"|76:78 65:66|| bgcolor="#FFFFDD"|84:87 71:68||92:86 73:78||63:74 74:76|| bgcolor="#FFFFDD"|86:59 84:63||bgcolor="#98A1B2"| ||89:86 106:99|- align=center style="background:#FFFFFF"
|bgcolor="#98A1B2"|СКИФ|| bgcolor="#FFFFDD"|65:78 66:98||72:101 70:101||73:75 54:88|| bgcolor="#FFFFDD"|75:62 81:85|| bgcolor="#FFFFDD"|72:74 71:78||98:76 101:96||76:89 76:82||bgcolor="#98A1B2"| 
|}

 Итоговая таблица 

 Группа Б (за 9 – 18-е места) 

 Итоговая таблица 

 Плей-офф 
В стадии плей-офф принимают участие 8 лучших команд Суперлиги.

 Полуфинал за 5 – 8-е места 
 Динамо (К) – Глория-МИИТ – 1 – 2 (96:100, 83:81, 73:82)
 Динамо (Н) – СКИФ – 2 – 1 (67:85, 82:74, 95:89)
 Матч за 7-е место 
 Динамо (К) – СКИФ – 2 – 0 (99:84, 90:73)
 Матч за 5-е место 
 Динамо (Н) – Глория-МИИТ – 0 – 2 (48:70, 59:85)

 Финал 

 Итоговое положение 

 4. СГАУ  
 5. Глория-МИИТ  
 6.  Динамо (Н) 7.  Динамо (К)  
 8.  СКИФ 9.  Волна 
 10. Спартак (Ног) 
 11.  Спартак (М) 12.  Надежда 13.  Технологический университет 14.  Виктория 15.  Славянка 16.  Шелен  
 17.  ЦСКА вне зачёта  ПНПЗ 25 лучших баскетболисток России  

По представлению тренерского совета РФБ утвердила список 25 лучших баскетболисток России в сезоне-2000/01. 
 Разыгрывающие: 1. Анна Архипова («Динамо (М)»), 2. Оксана Рахматулина («Пента», Италия), 3. Ольга Шунейкина («Уралмаш-УГМК»), 4. Ольга Фирсова (Наймушина) («Козачка», Украина), 5. Екатерина Демагина («СКИФ»)
 Защитники: 1. Илона Корстин («Бурж Баскет», Франция), 2. Евгения Никонова («Ницца», Франция), 3. Вера Шнюкова («Уралмаш-УГМК»), 4. Ирина Рутковская («Галатасарай», Турция), 5. Светлана Абросимова (университет «Коннектикут», США). 
 Легкие форварды: 1. Юлия Токарева (Скопа) («Динамо (М)»), 2. Ольга Артешина («СГАУ»), 3. Елена Карпова («Сипокс», Словакия), 4. Марина Хазова («Уралмаш-УГМК»), 5. Диана Густилина («Уралмаш-УГМК»). 
 Мощные форварды: 1. Елена Баранова («Кьети», Италия), 2. Ирина Осипова («Глория-МИИТ»), 3. Наталья Засульская («Динамо (М)»), 4. Татьяна Щёголева («Спартак (М)»), 5.  Елена Гришина («Динамо (К)»). 
 Центровые: 1. Мария Степанова («Гамбринус Брно», Чехия), 2. Елена Худашова («Кьети», Италия) 3. Мария Калмыкова («Вологда-Чеваката»), 4. Элен Шакирова («Польфарма Гдыня», Польша), 5. Оксана Закалюжная («Фенербахче», Турция).

 События  
 21 января 2001 года в матче между "Вологдой-Чевакатой" и курским "Динамо", завершившимся, победой хозяек площадки в овертайме со счетом 65:62, центровая "Вологды-Чевакаты" Мария Калмыкова сделала первый и пока последний в истории женского российского баскетбола квадрупл-дабл: 20 очков, 15 подборов, 11 голевых передач и 10 блок-шотов. 
 3 июля 2001 года состоялось заседание совета женской баскетбольной Суперлиги, где происходило подведение итогов по результатам десяти проведенных чемпионатов России. Лауреатом минувшего десятилетия в номинации лучший топ-менеджер признан президент "Уралмаш-УГМК"  Анатолий Концевой, лучшей баскетболисткой названа центровая сборной России и столичного «Динамо (М)» Наталья Засульская, звание лучший тренер''' десятилетия получил Леонид Ячменев «Динамо (Н)».

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу 2000/2001 
 Система женских баскетбольных лиг России

Примечания

Ссылки 
 «Динамо» М — Чемпион России четвертый раз подряд

2000 год в баскетболе
2001 год в баскетболе